Tony Wilson is de naam van meerdere personen:
 Tony Wilson (journalist) (ook oprichter platenlabel Factory Records)
 Tony Wilson (bassist) (bassist bij Hot Chocolate)
 Tony Wilson (goochelaar)
 Tony Wilson (bokser), Brits bokser